Adam Afzelius kan henvise til flere personer:

 Adam Afzelius (botaniker) – en svensk botaniker
 Adam Afzelius (historiker) – en dansk historiker